Apostlarna Petrus och Paulus kyrka i Siemiatycze (polska: Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach) är en polsk-ortodox församlingskyrka i Siemiatycze i Podlasiens vojvodskap i Polen tillhörande Apostlarna Petrus och Paulus ortodoxa församling i Siemiatycze. Kyrkan invigdes den 6 november 1866.

Referenser 

Ortodoxa kyrkobyggnader i Polen
Podlasiens vojvodskap
Kyrkobyggnader invigda 1866